Ганчев — фамилия; имеет женскую форму Ганчева.
 Ганчев, Ванко (1898—1954) — болгарский революционер.
 Ганчев, Виталий Константинович (род. 1975) — российский политик.
 Ганчев, Владимир (1931—2011) — болгарский баскетболист и баскетбольный судья.
 Ганчев, Гриша (род. 1968) — болгарский бизнесмен, владелец Litex Motors и Litex Commerce AD.
 Ганчев, Жорж (имя при рождении Георги Ганчев Петрушев; 1939—2019) — болгарский политик, неоднократный кандидат в президенты, депутат Народного собрания Болгарии.
 

 Ганчева, Адриана Кынчева (известна как Адриана Будевская; 1878—1955) — болгарская театральная актриса, народная артистка Народной Республики Болгария (1953).